En conception routière, une bordure est un élément vertical ou incliné bordant la chaussée ou l'accotement.
 En menuiserie, tringle de bois étroite et ornée d'une ou de plusieurs moulures assemblées d'onglet, qu'on rapporte au pourtour d'une glace, de papiers ou étoffes en tenture. En représentation picturale, la bordure est l'élément d'encadrement de l'œuvre qui la met en valeur, construite sur son cadre.
 En héraldique, la bordure est une pièce qui apparaît dans les blasons.
 En cyclisme, la bordure désigne une forme particulière du peloton.
 Sur un voilier la  bordure d'une voile est le côté de la voile situé en bas de la voile, parallèle au pont du voilier.
 Habitant et langue du pays imaginaire de la Bordurie.
 La Bordure est un jeu d'adresse et de balle pratiqué dans les Hauts-de-France.
La bordure est aussi une frontière.